

Віндом — місто, штат Канзас
 Віндом — місто, штат Міннесота
 Віндом — місто, штат Техас